Famille de Burlet :
 Jules de Burlet, homme politique belge.
 Pierre de Burlet, homme politique belge.
 Constantin-Eugène de Burlet, un des principaux promoteurs et créateurs des chemins de fer.
 Joseph François Constant Auguste Burlet (1875-?), général de brigade français.
 René-Maria Burlet, peintre français.
 Delphyne Burlet, biathlète française.
 Pauline Burlet, actrice belge.
Patronyme belge